Хара-Нур:

 Хара-Нур (Монголія) — озеро в Монголії.
 Хара-Нур (Росія) — озеро в Росії.
 Хара-Нур (Китай) — озеро в Китаї.